HYC est un sigle qui peut désigner :
 HYC Herentals (où HYC signifie Herentalse Yshockey Club), un club de hockey sur glace de Herentals en Belgique ;
 Hold Your Colour, le premier album de Pendulum, un groupe de drum and bass/jungle australien.